Welcome 2 Cashville — другий мікстейп виконавців лейблу Cashville Records, виданий для безкоштовного завантаження на сайті livemixtapes.com 25 грудня 2012 р. Реліз також містить пісні з участю колишніх підписантів Outlawz та Sosa tha Plug. Трек «Keep It Dirty» раніше з'явився на мікстейпі 2007 р. G-Unit Radio 25 — Sabrina's Baby Boy під назвою «Get Down». 

Виконавчі продюсери: Young Buck та G.I. На «Bout Money» та «Trap Phone» існують відеокліпи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck